Деглан () — французская фамилия.
 Деглан, Анри (1902—1975) — французский спортсмен.
 Деглан, Анри — французский архитектор, один из создателей Большого дворца.
 Деглан, Ком-Дамьен (1787—1856) — французский врач и зоолог.